

Patronyme 

 Famille Mallet, famille de la noblesse d'Empire, liée à la banque Mallet ;

 Alain Mallet (1947-2016), comédien et musicien français, fondateur du Café et Théâtre d'Edgar, ainsi que du Théâtre Rive-Gauche ;
 Anatole Mallet (1837-1919), inventeur de la locomotive à vapeur articulée ;
 Augustin-Gédéon Mallet (1815-1878), homme politique français ;
 Béatrice Mallet (1896-1951), illustratrice de livres pour enfants ;
  ;
 Charles Mallet (1815-1902), banquier à Paris ;
 Charles Mallet (1862-1947), historien et homme politique libéral britannique ; 
 Charles-François Mallet (1766-1853), ingénieur en chef du corps impérial des Ponts et Chaussées ;
 David Mallet (1705-1765), dramaturge écossais ;
 David Mallet, réalisateur britannique ;
 Demond Mallet (1978-), joueur américain de basket-ball ;
 Edme-François Mallet (1713-1755), théologien et encyclopédiste français ;
 Emmanuel Mallet (1970-), coureur cycliste français ;
 Ernest Mallet (1863-1956), banquier français ;
 Ernest Mallet (1850-1929), historien et homme politique français ;
 Émilie Mallet (1794-1856), née Émilie Oberkampf, personnalité protestante ;
 Françoise Mallet-Joris (née en 1930), écrivaine belge d'expression française ;
 Gilles Mallet (décédé en 1411), garde de la Librairie royale ;
 Guillaume Mallet (1747-1826), banquier à Paris, régent de la Banque de France ;
 Jacques Mallet du Pan (1749-1800), journaliste, rédacteur du manifeste de Brunswick ;
  ;
 Jean Mallet (19?-), ingénieur du son français ;
 Jean-Baptiste Mallet (1759-1835), peintre français ;
 Jean-Claude Mallet (né en 1955), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Pierre Mallet (1920-2013), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Louis Mallet (1920-1944), médecin et résistant français ;
 Lucien Mallet (1885-1981), radiologue français et prix Lucien Mallet pour récompenser des travaux en radiologie médicale ;
 Marcelle Mallet (1805-1871), religieuse, fondatrice, vénérable ;
 Pardal Mallet (1864-1894), journaliste et romancier brésilien ;
  ;
 Paul-Henri Mallet (1730-1807), homme de lettres et diplomate genevois ;
  ;
 Tania Mallet (1941-2019), actrice et mannequin britannique ;
 Valentine Mallet (1862-1942), photographe suisse.

Toponyme 

 Mallet, municipalité de l'État du Paraná ;

 Mallet, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Faverolles et Fridefont ;
 Crasville-la-Mallet, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-la-Mallet, commune de la Seine-Maritime ;
 Gonneville-la-Mallet, commune de la Seine-Maritime ;
 Noé-les-Mallets, commune de l'Aube.

Autres 
 Banque Mallet, fondée en 1713
 Locomotive Mallet, appellation courante donnée à une locomotive à vapeur articulée breveté par Anatole Mallet

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France